Юз (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Аржелес-Газост. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65458.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 145 км юго-западнее Тулузы, в 32 км к юго-западу от Тарба.

По территории коммуны протекают реки Рьюту () и Бац ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 36 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 21 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 18 были экономически активными, 3 — неактивными (показатель активности — 85,7 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 18 активных жителей работали 18 человек (9 мужчин и 9 женщин), безработных не было. Среди 3 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 0 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи